Cesário Cecílio de Assis Coimbra, mais conhecido por Coronel Cesário Coimbra, (Cabo Verde, Minas Gerais, 19 de março de 1839 — São Paulo, 20 de março de 1889), foi um coronel da Guarda Nacional, empresário, político e um dos principais fundadores da cidade mineira de Muzambinho.

Biografia
Filho do professor régio Camilo Maria de Lelis Coimbra e  Rosa Lelis Coimbra, foi casado com Maria Teodora da Luz e pertencia a aristocracia rural sul mineira. Alem de lider político em Cabo Verde e Muzambinho, nessa ultima, foi grande produtor de café, e para negociar o produto, instalou Casa Comissária de Café em Santos/SP.  
 

1) Dois de seus filhos casaram-se na família do Visconde de Caldas – Luís Antônio de Oliveira e Felicidade Gomes Ribeiro da Luz – Aristides com Elvira Augusta e Camilo com Antonieta Augusta. 

2) Seu filho Rodolfo, casou-se com Clotilde de Lacerda, filha do Barão de Arari, José Lacerda Guimarães, neta e sobrinha paterna do Barão de Araras, Bento de Lacerda Guimarães, ja que os dois Barões, o de Araras e o de Arari, eram irmãos e esse ultimo casou-se com a filha do primeiro, sua sobrinha Maria Dalmacia Lacerda Guimarães - Baronesa de Arary. Maria Dalmacia residiu ate o seu falecimento em 11 de julho de 1952, aos 101 anos de idade, no palacete que mandou construir na Avenida Paulista (nos dias de hoje endereço do polemico Edificio Baronesa de Arary), conhecida, por assim dizer, como a "avenida dos Barões do cafe", porem, de fato, a Baronesa de Arary foi a unica com titulo do Império do Brasil a ali residir; clique aqui e veja entre outros palacetes, o da Baronesa.
Essas famílias foram fundadoras da cidade de Araras no estado de São Paulo e das empresas Cacique - Companhia Cacique de Café Solúvel, Banco Cacique, entre outras.

O filho de Rodolfo Coimbra, Cesário de Lacerda Coimbra, casou-se com Maria Sabino, filha de Horacio Belfort Sabino, " O visionário que ajudou a urbanizar São Paulo" e que, por sua vez, foi casado com América Milliet, possuia extensa gleba de terra na capital paulista, aonde hoje fica o bairro de  
Cerqueira César, é por isso que parte dele recebeu o nome de Jardim América - em homenagem à sua senhora. Tornou-se sócio da Companhia City em vários empreendimentos, capitaneou a Companhia Cidade Jardim e a urbanização da região do Jockey Club de São Paulo.  Coincidentemente, o filho de Cesario de Lacerda Coimbra e Maria Sabino, Horacio Sabino Coimbra, viria a casar-se na família Cerqueira Cesar, com Maria Yolanda Cerqueira Cesar. Então, em 1902, Horacio Belfort Sabino construiu, nesse bairro, na Avenida Paulista - exatamente na quadra em que, atualmente, se localiza o Conjunto Nacional - sua residencia que foi projetada pelo arquiteto Victor Dubugras (1868 - 1933); clique aqui para ver a casa.

3) Sua filha Augusta Cesarina de Assis Coimbra foi casada com o desembargador Alberto Gomes Ribeiro da Luz e tiveram o filho Carlos Coimbra da Luz, que seria o 19º Presidente do Brasil em 1955 e que, tambem foi sobrinho neto paterno do senador e conselheiro do Império do Brasil de 1870 a 1889 - Joaquim Delfino Ribeiro da Luz.

4) Sua filha Hortência Cesarina de Assis Coimbra foi casada com Américo Gomes Ribeiro da Luz e tiveram a filha Marianna Cesarina Coimbra da Luz, que foi casada com o Juiz de Direito Leovigildo Leal da Paixão.

Em  8 de outubro de 1860, o cel. Cesário Coimbra e o Padre Prospero Paoliello – que em 1861 tornar-se-ia vigário da Paróquia local - elevaram o povoado de São Jose da Boa Vista de Cabo Verde à categoria de distrito. Aos 30 de novembro de 1880 passou da condição de distrito à de cidade e comarca, com o nome de Muzambinho e em 9 de janeiro de 1881, Cesário Cecílio de Assis Coimbra foi empossado o primeiro Presidente da Câmara Municipal, pelo então Presidente da Câmara Municipal de Cabo Verde, o Cavaleiro (a partir de 18 de junho de 1881 Comendador), da Imperial Ordem da Rosa Luís Antônio de Morais Navarro – futuro Barão de Cabo Verde.

Politico atuante, quando Cabo Verde ainda era Vila, foi, tambem, Presidente de sua Camara em dois periodos, de 7 de janeiro de 1873 a 12 de outubro de 1873 e de 12 de janeiro de 1874 a 3 de abril de 1875.

Curiosidade histórica é que essas famílias viriam a entrelaçar-se com o casamento, em 1903, de Camilo de Lelis Paoliello, sobrinho neto paterno do Pe. Prospero Paoliello (Vigário de Muzambinho desde 1861), e filho de Camila Maria de Lelis Coimbra Paoliello, irmã do Cel. Cesário Coimbra, com Eponina Magalhães Navarro, neta do Barão de Cabo Verde e do professor major Joaquim Leonel Pereira de Magalhães. Esse entrelaçamento se estenderia, também, à tradicionais famílias paulistas com o casamento da filha do casal Camilo e Eponina, Viggianina Paoliello, com o primogenito do Magistrado Dr. Flavio Augusto de Oliveira Queiroz, Flavio de Queiroz Filho, dos clãs Camargos, Pais de Barros e Penteados.

Com relação a esse ultimo ramo da família de Flavio de Queiroz Filho - os Penteados - (tanto pelo lado paterno como materno, pois seus pais eram primos entre si e ambos descendiam de João Correia Penteado *1666 +1739 e Isabel Pais de Barros *1673 +1753), e aos consequentes desdobramentos da consanguinidade, é interessante, e, igualmente curioso, mencionar que a mãe de seu primo Armando Alvares Penteado, patrono da FAAP, Ana Franco de Lacerda casada com o Conde Antonio Alvares Leite Penteado, por força de casamentos endogamicos de seus familiares, e ainda ser filha dos Barões de Araras, era tia e prima paterna de Clotilde de Lacerda, acima mencionada.

Grande benfeitor da cidade mineira Muzambinho, o cel. Cesário Coimbra  foi homenageado com o seu nome dado ao grupo escolar da cidade e em sessão solene aos 2 de janeiro de 1917 foi inaugurado, na sala da diretoria, o quadro a óleo com a sua efígie.

Bibliografia
Soares,Moacyr Bretas – “Muzambinho sua história e seus homens”
 CARVALHO, Adílson de - A Freguesia de Nossa Senhora da Assumpção do Cabo Verde e sua História Parte 1 e Parte 2
 QUEIROZ NETO, Flavio Augusto de Oliveira (sobrinho bisneto do Cel. Cesário Coimbra) - Acervo das telas,fotos e peças
Setor do Patrimonio Historico, Artistico e Cultural da Prefeitura Municipal de Muzambinho
Leme, Silva – “Genealogia Paulistana” livro 2, Lemes, pag. 275 item 11.1 - livro 3, Penteados, pag. 426 item 2.7, pag. 428 item 5.7, pag. 429, itens 4.2, 5.5 e Pedrosos de Barros, pag. 446, item 2.3 - livro 5, Toledos Pizas,  pag. 461 itens 8.1 e 8.2
Portal Muzambinho (biografias)
Jornal - "O Estado de S. Paulo" de 25/05/2009 "O visionario que ajudou a urbanizar SP"

Ligações externas

Pagina do jornal "O Estado de S. Paulo" para Horacio Sabino - O visionário que ajudou a urbanizar SP

Vereadores de Minas Gerais
Militares de Minas Gerais
Naturais de Cabo Verde (Minas Gerais)
Oficiais da Guarda Nacional
História de Muzambinho